Купа́нг:

 Купанг — город в Индонезии.
 Купанг (государство) — исчезнувшее средневековое индонезийское государство на Восточных Малых Зондских островах.